Конан — имя или топоним.

Имена 
 Ко́нан () — воин-варвар из вымышленной страны Киммерии, персонаж ряда произведений Роберта Говарда.
 «Конан-варвар» — американский фильм 1982 года в жанре фэнтези по мотивам произведений Говарда c Арнольдом Шварценеггером в роли Конона;
 «Конан-разрушитель» — американский фильм 1984 года в жанре фэнтези по мотивам произведений Говарда, продолжение фильма «Конан-варвар» 1982 года.
 «Приключения Конана-варвара» — американский мультсериал 1992 года в жанре фэнтези.
 «Конан (телесериал)» — американский телесериал 1997 года в жанре фэнтези. В главной роли Ральф Меллер.
 «Конан-варвар» — американский фильм 2011 года в жанре фэнтези; также по мотивам произведений Говарда, но не является ремейком фильма 1982 года. В главной роли Джейсон Момоа.
 Конан () — имя нескольких бретонских князей X—XII века:
 Конан I (герцог Бретани)
 Конан II (герцог Бретани)
 Конан III (герцог Бретани)
 Конан IV (герцог Бретани)
 Дойль, А́ртур Ко́нан — английский писатель.
 Конан — персонаж из манги и аниме «Наруто»: девушка, состоящая в организации «Акацуки», подруга Нагато и Яхико.
 Конан — одиннадцатилетний мальчик-сирота, главное действующее лицо аниме-сериала Future Boy Conan («Конан — мальчик из будущего»)
 Конан — псевдоним главного героя аниме и манги Detective Conan («Детектив Конан»), взятый в честь его любимого писателя Артура Конан Дойля.
 Коннан (род. 1964) — американский рестлер.

Топонимы 
 Конан — город в префектуре Айти, Япония.
 Конан — город в префектуре Коти, Япония.
 Кона́н — коммуна во Франции, в департаменте Эн.